Coroico (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Coroico (plaats), een plaats in deze gemeente